Слатина () — населенный пункт в общине Лакташи, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Слатине проживало 1153 человека.

Достопримечательности и туризм 
Слатина славится своими банями, есть комплекс бань, где также расположена больница с современным оборудованием и лечебный бассейн.
Слатина славится своей Старой церковью, которая находится всего в 3—4 км от города. Легенда гласит, что сама церковь появилась ночью на небольшом холме в период правления турок. Каждый год на Рождество и Пасху собираются сотни верующих. Церковь была построена из дерева и имеет небольшой размер, поэтому, чтобы войти внутрь, приходится нагибаться.
Также в городе есть школа, построенная голландцами после землетрясения.
В Слатине есть роскошный отель «Slateks» на 50 номеров класса люкс.

Население 
В 1953 году Слатина была отдельной общиной.

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 1103
 Хорваты — 18
 Югославы — 1
 Мусульмане — 4
 Другие — 62
1981 год:
 Сербы — 1049
 Хорваты — 10
 Югославы — 60
 Мусульмане — 2
 Другие — 59
1991 год:
 Сербы — 1031
 Хорваты — 9
 Югославы — 83
 Мусульмане — 1
 Другие — 29

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской